Niederalm steht für:

 Niederleger, die Frühsommer- und Spätsommerweidegebiete
 Niederalm (Anif), Ortschaft der Gemeinde Anif, Land Salzburg